Депортация армянской интеллигенции (), также Красное воскресенье () — событие, традиционно считающееся началом геноцида армян. 24 апреля 1915 года начались аресты лидеров армянской общины в Константинополе (ныне Стамбул), столице Османской империи, а затем и в других местах, после чего их отправляли в два центра содержания недалеко от Ангоры (ныне Анкара). Приказ сделать это был отдан министром внутренних дел Талаат-пашой того же дня. В ту ночь была арестована первая волна от 235 до 270 армянских интеллектуалов Константинополя. С принятием закона о переселении армян 29 мая 1915 года, эти задержанные позже были переселены в пределах Османской империи. Большинство из них в конечном итоге были убиты; в живых остались более 80 человек, среди которых, например, Вртанес Папазян, Арам Антонян, Ерванд Отян и Комитас.

Событие описывается историками как «обезглавливающий удар», который был направлен на то, чтобы лишить армянское население лидеров и шанса на сопротивление. В память о жертвах геноцида армян 24 апреля отмечается как День памяти жертв геноцида армян. Дата, впервые отмеченная в 1919 году в четвертую годовщину событий в Константинополе, обычно считается датой начала геноцида. С тех пор память о геноциде армян ежегодно отмечается в один и тот же день, который стал национальным днем ​​памяти в Армении и Республике Арцах и отмечается армянской диаспорой во всем мире.

Всего, по оценкам, было задержано и в конечном итоге депортировано 2345 видных армянских деятелей, большинство из которых не были националистами и не имели никакой политической принадлежности. Некоторые из них:

 Вртанес Папазян — выжил.
 Арам Антонян — выжил.
 Комитас — выжил.
 Ерванд Отян — выжил.
 Григор Зохраб — убит.
 Даниэл Варужан — убит.
 Рубен Зардарян — убит.
 Арташес Арутюнян — убит.
 Сиаманто — убит.
 Рубен Севак — убит.
 Тигран Чокюрян — убит.
 Диран Келекян — убит.
 Ованес Арутюнян — убит.
 Ерухан — убит.
 Еновк Шаген — убит.
 Арутюн Шагрикян — убит.
 Амбарцум Бояджян — убит.
 Шаварш Крисян — убит.
 Акоп Терзян — убит.

Свидетельства 

Из примечаний книги русского поэта-символиста Валерия Яковлевича Брюсова «Поэзия Армении с древнейших времён до наших дней»:

См. также 
 Геноцид армян
 Конфискация армянской собственности в Турции

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Геноцид армян